Pedro Matos Chaves (), portugalski dirkač Formula 1, * 27. februar 1965, Porto, Portugalska.

Življenjepis 
V svoji karieri je nastopil na trinajstih dirkah v sezoni 1991 z dirkalnikom Coloni C4 moštva Enzo Coloni Racing Car Systems, toda prav na nobeni se mu ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Rojeni leta 1965
Živeči ljudje
Portugalski dirkači
Portugalski vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali